Contea di Carroll o Carroll County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:

 Contea di Carroll (Arkansas)
 Contea di Carroll (Georgia)
 Contea di Carroll (Illinois)
 Contea di Carroll (Indiana)
 Contea di Carroll (Iowa)
 Contea di Carroll (Kentucky)
 Contea di Carroll (Maryland)
 Contea di Carroll (Mississippi)
 Contea di Carroll (Missouri)
 Contea di Carroll (New Hampshire)
 Contea di Carroll (Ohio)
 Contea di Carroll (Tennessee)
 Contea di Carroll (Virginia)